Il singolare del torneo di tennis Tulsa Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hernych che ha battuto in finale Vince Spadea 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Björn Phau (primo turno)
 Jack Brasington (primo turno)
 Vince Spadea (finale)
 Jan Hernych (Campione)

 Mardy Fish (quarti di finale)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Michael Joyce (quarti di finale)
 Fredrik Jonsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 2001